Wallhof bezeichnet

 ein Dorf in Lettland; siehe Valle (Lettland)
 die Ortschaft Lesná in der Gemeinde Nový Kostel, Okres Cheb, Tschechien
 den von 1936 bis 1945 gebräuchlichen Namen für das Dorf Wachów, Gemeinde Olesno, Polen
 den seit 1200 bestehenden Wallhof in Rannersdorf, einer Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Schwechat in Österreich

den Familiennamen von
 Hans Wallhof (1931–2004) deutscher Pallottiner, Schriftsteller, Redakteur der Zeitschrift Ferment